Ricardo Álvarez Barragán – pugile messicano Mexican boxer
 Ricardo Gabriel Álvarez – calciatore argentino
 Ricardo Álvarez – calciatore messicano
 Ricardo Álvarez Puig – calciatore spagnolo detto Richi
 Ricardo Álvarez-Díaz – imprenditore portoricano
 Ricardo Álvarez-Rivón – fumettista portoricano
 Ricardo Álvarez – politico honduregno